Dark horse ("cavallo scuro" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Amici per la vita (Dark Horse) – film del 1992 diretto da David Hemmings
 Dark Horse – film del 2005 diretto da Dagur Kári
 Dark Horse – film del 2011 diretto da Todd Solondz
 Dark Horse Entertainment – casa di produzione cinematografica statunitense

Fumetto 
 Dark Horse Comics –  casa editrice di fumetti statunitense

Musica  
 Dark Horse Records – etichetta discografica fondata da George Harrison
 Dark Horse – album di George Harrison del 1974
 Dark Horse – singolo di George Harrison del 1974, dall'album omonimo
 Dark Horse – album dei Nickelback del 2008
 Dark Horse – singolo di Katy Perry del 2013, dall'album Prism.
 Dark Horse – album di Twista del 2014